Sermitsiaq har flere betydninger:

 Sermitsiaq – et fjeld ved Nuuk
 Sermitsiaq (avis) – en avis